Velika nagrada Italije 1959 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1959. Odvijala se je 13. septembra 1959.

Dirka 

|-
! 1
| 14
|  Stirling Moss
| Cooper-Climax
| 72
| 2:04:05,4
| 1
| 8
|-
! 2
| 32
|  Phil Hill
| Ferrari
| 72
| + 46,7 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 12
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 72
| + 1:12,5
| 3
| 4
|-
! 4
| 36
|  Dan Gurney
| Ferrari
| 72
| + 1:19,6
| 4
| 3
|-
! 5
| 34
|  Cliff Allison
| Ferrari
| 71
| +1 krog
| 8
| 2
|-
! 6
| 38
|  Olivier Gendebien
| Ferrari
| 71
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 7
| 2
|  Harry Schell
| BRM
| 70
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 8
| 6
|  Jo Bonnier
| BRM
| 70
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 9
| 16
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 70
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 10
| 26
|  Carroll Shelby
| Aston Martin
| 70
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 11
| 40
|  Colin Davis
| Cooper-Maserati
| 68
| +4 krogi
| 18
|  
|-
! 12
| 10
|  Giorgio Scarlatti
| Cooper-Climax
| 68
| +4 krogi
| 12
|  
|-
! 13
| 4
|  Ron Flockhart
| BRM
| 67
| +5 krogov
| 15
|  
|-
! 14
| 42
|  Ian Burgess
| Cooper-Maserati
| 67
| +5 krogov
| 16
|  
|-
! 15
| 28
|  Giulio Cabianca
| Maserati
| 64
| +8 krogov
| 21
|  
|-
! Ods
| 24
|  Roy Salvadori
| Aston Martin
| 44
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 8
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 22
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jack Fairman
| Cooper-Maserati
| 18
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 20
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 14
| Zavore
| 14
|  
|-
! Ods
| 18
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 1
| Sklopka
| 10
|  
|-
! Ods
| 30
|  Tony Brooks
| Ferrari
| 0
| Sklopka
| 2
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1959
1959